El amor las vuelve locas é uma telenovela venezuelana exibida em 2005 pela Venevisión.

Elenco

 Carlos Montilla -- Pablo Martínez
 Lilibeth Morillo -- Fernanda Santana
 Juan Carlos García -- Memo Morales
 Fabiola Colmenares -- Raquel Espina	
 Jorge Aravena -- Arnaldo Rianchi	 
 Marisa Roman -- Vanessa 
 Ana Karina Casanova -- Ana María Rianchi	 
 Loly Sánchez -- Maximiliana Santana
 Daniela Bascopé -- Rosaura Escobar	 
 Luis Gerónimo Abreu -- Emilio Aldana	 
 Nohely Arteaga -- Mara Montilla	 
 Milena Santander -- Pastora	Cabrera
 Beatriz Valdés -- Scarlett Conde
 Roberto Lamarca -- Tobías San Juan
 Yanis Chimaras -- Luciano Santibáñez
 Gledys Ibarra -- Irene Perez
 Tania Sarabia
 Chony Fuentes -- Yolanda

Ligações externas

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 2005
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 2005
Telenovelas da década de 2000
Telenovelas em espanhol